
 Пальма — родина тропічних рослин
 Дум-пальма — один з родів пальм

Пальма — місто на Балеарських островах
 Ла-Пальма — один з Канарських островів
 Пальма-де-Гандія — міська громада у провінції Валенсія
 Пальма-дель-Ріо — міська громада у провінції Кордова
 Санта-Крус-де-ла-Пальма — міська громада у провінції Санта-Крус-де-Тенерифе
 Фуенкальєнте-де-ла-Пальма — міська громада у провінції Санта-Крус-де-Тенерифе
 Ла-Пальма-дель-Кондадо — міська громада у провінції Уельва

Пальма-ді-Монтек'яро — міська громада у провінції Агрідженто
 Пальма-Кампанія — міська громада у провінції Кампанія

Пальма — місто у провінції Кабу-Делгаду

Острови Пальм — штучний архіпелаг у складі емірату Дубай; найбільші острови
 Пальма Дейра
 Пальма Джумейра
 Пальма Джебель-Алі

Пальма-д'Аверон — міська громада у департаменті Аверон

 Антоніо Ла Пальма (* 1951)
 Браян Де Пальма (* 1940)
 Луїс Пальма (*2000)
 Ніколас Пальма (?)
 Педро Пальма (1967—2014)
 Рікардо Пальма (1833—1919)
 Россі де Пальма (* 1964)
 Фелікс Пальма (* 1968)
 Франческо Нітто Пальма (* 1950)
 Хуан Пальма (* 1999)
 Якопо Пальма молодший (1548—1628)
 Якопо Пальма старший (1480—1528)

Інше 
 Пальма Мерцалова